Турнир в третьем дивизионе в рамках 68-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Исландии.

Турнир

Итоговая таблица

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2004
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2004
 Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2004

Ссылки 

 hockeyarchives.info/
 Чемпионаты ИИХФ 2003

3